Alloeotomus är ett släkte av insekter. Alloeotomus ingår i familjen ängsskinnbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Ängsskinnbaggar
Alloeotomus